Хаас може да се отнася за:
 Волф Хаас (р. 1960), австрийски писател
 Кристине Хаас (1943 – 2001), австрийска скиорка
 Марио Хаас (р. 1974), австрийски футболист
 Томи Хаас (р. 1978), германски футболист
 Чарли Хаас (р. 1972), американски кечист
 Хаас (Формула 1) – американски отбор на Формула 1